Karlshöhe steht für:

 Karlshöhe Halver, eine Erhebung in Halver, siehe Aussichtsturm Karlshöhe
 Karlshöhe (Stuttgart), eine Erhebung in Stuttgart und gleichnamiger Stadtteil des Stadtbezirks Stuttgart-Süd
 Gut Karlshöhe, Umweltzentrum in Hamburg
 Karlshöhe (Esselbach), ein zu Esselbach gehörendes Forsthaus
 Karlshöhe Ludwigsburg, eine diakonische Einrichtung in Ludwigsburg

Orte:
 Stadtteil und ehemalige Kaserne in Eckernförde, Schleswig-Holstein, siehe Carlshöhe (Eckernförde)
 ein Wohnplatz von Heimkirchen, Gemeinde Niederkirchen (Westpfalz), Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Karlshöhe (Schorfheide), bewohnter Gemeindeteil der Gemeinde Schorfheide, Landkreis Barnim, Brandenburg

 Karlshöhe, Kreis Königsberg/Neumark, Brandenburg, seit 1945: Ranowo in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshöhe, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rozdroże im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlshöhe, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Boleszkowice (Grzmiąca) in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Karlshöhe, Kreis Stolp, Pommern, seit 1945: Chlewnica in der Woiwodschaft Pommern

Siehe auch:
 Carlshöhe
 Karlshöh